Le Championnat du monde de Supersport 2014 est la  du Championnat du monde de Supersport.

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Lien externe 
 

2014
Supersport
Sport motocycliste en 2014